Рахам:
 Рахам — устаревшее название обыкновенного стервятника.
 Рахам — библейский персонаж, сын Шемы и отец Иоркеама.
  — река в Израиле

Примечания